El término Rapperswil puede referirse a:

Rapperswil, comuna suiza del cantón de Berna.
Rapperswil, comuna suiza del cantón de San Galo.
Rapperswil-Jona, comuna suiza del cantón de San Galo resultante de la fusión de Rapperswil y Jona en 2007.